San Marcello steht für:

 San Marcello al Corso, eine Kirche in Rom
 San Marcello, ein Kardinaltitel in Rom, siehe Liste der Kardinalpriester von San Marcello
 (7481) San Marcello, ein Asteroid des Hauptgürtels

San Marcello ist der Name der Orte:
 San Marcello (Marken), Gemeinde in der italienischen Region Marken
 San Marcello Pistoiese, ist ein Ortsteil der Gemeinde San Marcello Piteglio in der italienischen Region Toskana
 San Marcello Piteglio, Gemeinde in der italienischen Region Toskana
 Poggio San Marcello, Gemeinde in der italienischen Region Marken
 San Marcello, ist ein Ortsteil der Gemeinde Cologna Veneta in der italienischen Region Venetien

San Marcello ist die italienische Bezeichnung verschiedener Heiliger mit Namen Marcellus, siehe Marcellus_(Name)#Selige_und_Heilige

siehe auch:
 Marcello
 Marcellus
 San Marcellino
 San Marcelino